MIAS  steht als Abkürzung für:

 Mammographic Image Analysis Society, britische Organisation zum Zwecke des besseren Verständnisses von Mammogrammen
 Maryknoll Institute of African Studies, Bildungseinrichtung zur Vermittlung von Kenntnissen afrikanischer Kultur, siehe Maryknoll-Missionsorden
 Mehrwertsteuer-Informationsaustauschsystem der EU 
 Missing in Action (englisch für „im Einsatz vermisst“), im Plural als MIAs gebräuchlich, siehe Vermisste Person #USA
 Montreal International Auto Show, Automobilmesse in Montreal, Kanada

Siehe auch:
 Mias

Abkürzung